La saison 1958-1959 du Championnat d'Italie de football est la  de la première division italienne. Lors de cette saison, la Juventus FC tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux dix-sept meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les dix-huit participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

L'AC Milan, terminant en tête du classement en fin de saison, est sacré champion d'Italie pour la septième fois de son histoire.

Les 18 clubs participants 

 US Alessandria
 AS Bari
 Bologne FC
 AC Fiorentina
 Genoa CFC
 Inter Milan
 Juventus FC
 Lanerossi Vicenza
 SS Lazio
 AC Milan
 AC Naples
 Calcio Padova
 AS Rome
 UC Sampdoria
 SPAL Ferrare
 
 US Triestina
 Udinese Calcio

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Italie de football

Lien externe 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1958-1959 Serie A
Championnat Italie Football 1958-1959 Serie A
Italie
Italie